Iljuschin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Antonowitsch Iljuschin (1911–1998), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Alexei Maximowitsch Iljuschin (* 1980), russischer Schachgroßmeister
 Sergei Wladimirowitsch Iljuschin (1894–1977), russischer Ingenieur und Flugzeugbauer
 Wladimir Sergejewitsch Iljuschin (1927–2010), sowjetischer Testpilot

Iljuschin bezeichnet
 einen Flugzeughersteller, Iljuschin
Siehe auch:
 Gora Il’jushina